Губаревич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Губаревич, Иосиф Иванович (1896—1943) — советский военный деятель, генерал-майор (19 января 1942 года).
 Губаревич, Константин Леонтьевич (1906—1987) — советский драматург, преподаватель и сценарист, член Союза писателей СССР.
 Губаревич, Юрий Иванович (род. 1978) — белорусский политик.